Ribera kan syfta på:

Personer
 Jusepe de Ribera (1591–1652), en spansk-italiensk konstnär

Geografi

Italien 

 Ribera, Agrigento, Sicilien, Agrigento,

Spanien 

 La Ribera (slätt), Navarra, Provincia de Navarra,

USA 

 Ribera, New Mexico – en ort i New Mexico, San Miguel County,

Se även
 La Ribera – flera

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar